Europamästerskap 2013 kan avse:

Europamästerskapen i bordtennis 2013
Europamästerskapen i brottning 2013
Europamästerskapen i fälttävlan 2013
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2013
Europamästerskapen i konståkning 2013
Europamästerskapet i basket för herrar 2013
Europamästerskapet i basket för damer 2013
Europamästerskapet i fotboll för damer 2013
Europamästerskapen i kortbanesimning 2013
Europamästerskapen i skidskytte 2013
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 2013
Europamästerskapet i volleyboll för damer 2013
Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 2013